Un cotillon est :
 Au Moyen Âge, une cotte ou jupon de paysanne.
 Au , une contredanse (voir cotillon).
 Au , un quadrille conduit par un meneur de danse qui se sert de divers objets pour annoncer les figures.
 Par extension, le terme « cotillons » est aujourd'hui utilisé pour désigner les « accessoires de cotillon » : serpentins, confettis, langues de belle-mère, bombes à fil serpentin, sarbacanes et leurs boules de cotillon, mirlitons en carton

Patronyme 
 Jacques Cotillon (1764-1823), colonel du Premier Empire.

Homonymie de patronyme